, paroisse civile de la municipalité d'Aviz, située dans le district de Portalegre ;
 Aldeia Velha, paroisse civile de la municipalité de Sabugal, située dans le district de Guarda.

Voir aussi